Комбр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Комбр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара